Ioan Olteam este numele purtat de mai multe persoane:
Ioan Oltean (n. 1953), om politic român, membru al Partidului Democrat
Ioan Oltean (1875-1949), avocat român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
Ioan Oltean al lui George (1877-1938), agricultor român, delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia

Vezi și
Ioan Olteanu